Guillermo II de Hesse-Kassel (en alemán: Wilhelm II. von Hessen-Kassel; Hanau, 28 de julio de 1777-Fráncfort del Meno, 20 de noviembre de 1847) fue príncipe elector y landgrave de Hesse-Kassel. Era hijo del príncipe elector Guillermo I y de Guillermina Carolina de Dinamarca.

Biografía 

Estudió en Marburgo y Leipzig. El 13 de febrero de 1797 se casó con la princesa Augusta de Prusia, hija del rey Federico Guillermo II de Prusia.

En 1806, las tropas francesas de Napoleón Bonaparte invadieron el principado de Hesse-Kassel, y Guillermo y su padre tuvieron que exiliarse en Holstein y Praga, y posteriormente en Berlín, la capital de Prusia. Ahí entraría a servir al ejército prusiano y sería comandante de las tropas en la batalla de Leipzig en 1813. Posteriormente estaría al mando de los ejércitos que pusieron sitio a Metz, Thionville, Luxemburgo y Saarlouis, durante la ofensiva prusiana contra el ejército francés.

Tras el Tratado de París de 1815, pudo regresar a su país, una vez que el principado había sido restituido en su totalidad tras la salida del gobierno napoleónico, y viviría en Hanau.

Ascendió al trono en 1821, manteniendo el título de príncipe elector, pese a ser éste una dignidad dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, ahora extinto.

Comenzó la puesta en marcha de varias reformas modernas en la administración. Sin embargo, no respondió a las peticiones de una parte considerable de la población que reclamaba una constitución acorde a los tiempos. Después de una revuelta popular el 6 de septiembre de 1830, tuvo que aprobar la redacción de la nueva constitución, que aparecería el 5 de enero de 1831.

Llevó una escandalosa vida privada, que afectó en forma decisiva su vida pública. Mantuvo una relación fuera del matrimonio con la berlinesa Emilia Ortlöpp, a la que había conocido durante su estancia en Prusia, y a la que elevó en 1821 a la dignidad de condesa de Reichenbach-Lessonitz. La princesa Augusta, víctima del escándalo, tuvo que abandonar Hesse-Kassel rumbo a su país natal, y el propio Guillermo se mudó de Kassel a Hanau, dejando el gobierno en manos de su hijo, Federico Guillermo. Aunque oficialmente mantuvo sus cargo como príncipe, en realidad abandonó los asuntos del gobierno y, alternativamente a Hanau, vivió en Baden y Fráncfort del Meno.

El príncipe falleció en 1847, en su casa de Fráncfort.

Matrimonios y descendencia 

De su matrimonio con Augusta de Prusia, cuarta hija de Federico Guillermo II de Prusia, nacieron seis hijos:

 Guillermo (9 de abril de 1798-25 de octubre de 1800).
 Carolina (29 de julio de 1799-28 de noviembre de 1854).
 Luisa (3 de abril de 1801-28 de septiembre de 1803).
 Federico Guillermo (20 de agosto de 1802-6 de junio de 1875), sucedió a su padre como elector de Hesse-Kassel.
 María Federica (6 de septiembre de 1804-4 de enero de 1888), se casó con el duque Bernardo II de Sajonia-Meiningen.
 Fernando (9 de octubre de 1806-21 de noviembre de 1806).

Guillermo también tuvo ocho hijos con su segunda esposa morganática, Emilia Ortlöpp (1791-1843), hija de Juan Cristián Ortlöpp e Inés Luisa Sofía Wiessenberg, creada (en 1821) condesa de Reichenbach-Lessonitz. Los niños llevaban el título de conde/condesa de Reichenbach-Lessonitz:

 Luisa Guillermina Emilia (26 de febrero de 1813-3 de octubre de 1883), se casó con el conde Carlos de Bose.
 Julio Guillermo Alberto (4 de octubre de 1815-15 de enero de 1822).
 Amalia Guillermina Emilia (21 de diciembre de 1816-28 de diciembre de 1858), se casó con el conde Guillermo de Luckner, y luego con el barón Carlos von Watzdorf.
 Gustavo Carlos (24 de agosto de 1818-26 de septiembre de 1861), se casó con Clementina Richter.
 Emilia (8 de junio de 1820-30 de enero de 1891), se casó con el conde Félix de Zichy-Ferraris.
 Federica (16 de diciembre de 1821-23 de febrero de 1898), se casó con el barón Wilhelm von Dungern.
 Guillermo (29 de junio de 1824-19 de enero de 1866), se casó con la baronesa Helena Amelia Goeler von Ravensburg (antepasados de Amalia de Oldemburgo y el conde Leopoldo de Castell-Castell).
 Helena (8 de agosto de 1825-14 de marzo de 1898), se casó con el barón Oswald von Fabrice (4 x bisabuelos de Nicolás de Grecia y Dinamarca).

Varios meses después de la muerte de Augusta el 19 de febrero de 1841, en julio, Guillermo se casó morganáticamente con su amante y sus hijos fueron legitimados. Emilia Ortlöpp murió menos de dos años después de su matrimonio en 1843.

Una vez más, meses después de la muerte de su segunda esposa, Guillermo se casó (morganáticamente) con la baronesa Carolina de Berlepsch (1820-1877), hija de Herman Luis, barón de Berlepsch (Speckswinkel, 25 de enero de 1782-Kassel, 5 de abril de 1845) y su esposa Melusina Jul. Chr. von Kruse (4 de agosto de 1780-29 de septiembre de 1856), creada condesa de Bergen en 1846. Este matrimonio no tuvo hijos. Ella más tarde se casó el 28 de octubre de 1851 con el conde Carlos Adolfo de Hohenthal (27 de noviembre de 1811 a 1875), con quien tuvo dos hijos: Carlos Adolfo (n. 1853) y Carlos Luis (nacido en 1857).

Referencias 
 

Príncipes Electores de Hesse
Casa de Hesse
Grandes maestres de la Orden del León dorado
Landgraves de Hesse-Kassel
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica